Stadionkwartier (Breda)
Stadionkwartier (Eindhoven)